Novigrad (« nouvelle ville ») est un toponyme qui peut désigner :
 Novigrad, une ville et une municipalité de Croatie située dans le comitat d'Istrie ;
 Novigrad, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zadar ;
 Novigrad Podravski, une municipalité de Croatie située dans le comitat de Koprivnica-Križevci.

Voir aussi 
 Novi Grad